Майсен або Мейсен може стосуватись наступних понять:
 Майсен  — район у федеральній землі Саксонія, Німеччина. 
 Майсен  — район Німеччини до 2008 року. 
 Майсен  — місто, центр однойменного району в Німеччині. 
 Маркграфство Мейсен  — середньовічне маркграфство, територіально приблизно збігається з землею Вільна держава Саксонія. 
 Мейсен  — порцелянові мануфактури, назва порцеляни.